Жељево може да се односи на:

 Жељево (Сврљиг), насеље у општини Сврљиг, Република Србија
 Жељево (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Жељево (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ